Andrew Shaw est un pseudonyme utilisé par plusieurs auteurs américains pendant les années 1960, dont :
 Donald E. Westlake (1933-2008)
 Lawrence Block (né en 1938)
 Peter Hochstein
 William Coons

Voir aussi 
 Pulp (magazine)
 Lesbian pulp fiction

Notes et références 

 Andrew Shaw sur greenleaf-classics-books.com

Pseudonyme collectif